Blue Yonder steht für

 Blue Yonder – Flug in die Vergangenheit
 Blue Yonder (Unternehmen)